Русский торгово-промышленный банк:

 ОАО «Русский торгово-промышленный банк» (ОАО «Рускобанк») — кредитное учреждение со штаб-квартирой во Всеволожске (Ленинградская область); зарегистрирован в 1989 году.
 Русский торгово-промышленный банк (Российская империя) — один из крупнейших банков Российской империи